Diana! — саундтрек к одноимённому телешоу, которое вышло в эфир телеканала ABC 18 апреля 1971 года. В записи программы, помимо Росс, приняли участие The Jackson 5 (сольный дебют Майкла Джексона состоялся именно на этой программе), Дэнни Томас и Билл Косби.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 



Саундтреки Дайаны Росс
Альбомы Motown Records